Marcelle steht für:

 einen Vornamen, siehe Marcellus (Name)
 (1300) Marcelle, ein Asteroid des Hauptgürtels

Marcelle ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Marcelle (1905–1974), französischer Ruderer
 Édouard Marcelle (1909–2001), französischer Ruderer
 Shanice Marcelle (* 1990), kanadische Volleyballspielerin